De Adriaan (Haarlem), molen in het Noord-Hollandse Haarlem
 De Adriaan (Veldhoven), molen in het Noord-Brabantse Veldhoven